Бенетон B196 е болид от Формула 1 с което отбора на Бенетон участвал за сезон 1996. Пилотирано е от Жан Алези и Герхард Бергер които преминаха от Ферари замествайки Михаел Шумахер и Джони Хърбърт.

Пилотите обаче изпитваха затруднения с управлението на B196, тъй като е създаден заедно с необичайното каране на Шумахер. Все пак обаче Бергер и Алези успяха все пак да спечелят точки и подиуми през целия сезон с изключение на Монако. За първи път от 1988 Бенетон не постигна нито една победа, макар че Бергер е близо да то направи в Германия но повреда в двигателя разгуши шансовете на австриеца.

Отборът загуби втората позиция при конструкторите в последната Гран При за сезона, в който пилотите направиха няколко грешки. Това даде шанс на Ферари да вземе втората позиция в крайното класиране.

Това е първият болид на Бенетон да се състезава под италианското знаме.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1
Британски автомобили